Shuto Suzuki (Chiba, 31 de agosto de 1985) é um futebolista profissional japonês, volante, defense o Kashima Antlers.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Kashima Antlers